Příjmení Segal nosí více osobností:

 Brandon Segal – americký hokejista
 Cvi Segal (1901–1965) – izraelský politický a sionistický aktivista
 Erich Segal (1937–2010) – americký spisovatel a literární vědec
 George Segal (1934–2021) – americký filmový, televizní a divadelní herec
 Hanna Segalová (1918–2011) – britská psychoanalytička polského původu
 Jicchak ha-Levi Landau Segal (1688–1767) – krakovský vrchní rabín
 Marc Chagall, rodným jménem Mosche Segal (1887–1985) – bělorusko-francouzský malíř židovského původu
 Nico Segal (Donnie Trumpet; * 1993) – americký trumpetista
 Peter Segal (* 1962) – americký herec a režisér
 Shelley Segalová (* 1987) – australská zpěvačka

Podobná příjmení 
 Steven Seagal – americký herec